Norge – dirigibile semirigido che effettuò una trasvolata artica
 Norge – vascello varato nel 1800 
 Norge – piroscafo varato nel 1889 
Moto Guzzi GT "Norge" – moto protagonista del primo raid motociclistico a Capo Nord
Moto Guzzi Norge – moto stradale introdotta nel 2006
11871 Norge – asteroide della fascia principale
 Norge – città della Contea di Grady, Oklahoma (Stati Uniti d'America)
 Norge – frazione del comune di Trento